Смуглевич — прізвище.

 Лукаш Смуглевич — художник.
 Луціан Смуглевич — художник, син Луки.
 Франциск Смуглевич — художник, син Луки.